Tau Gruis pode se referir a:
Tau1 Gruis
Tau2 Gruis
Tau3 Gruis